Julio Buschmann puede referirse a los siguientes personajes:
Julio Buschmann von Dessauer, empresario chileno.
Julio Buschmann Aubel, jinete chileno.